АНХ — трёхбуквенная аббревиатура.

 АНХ — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 
 АНХ — Аналитическая химия.
 АНХ — журнал «Аналитическая химия».
 Анх, а также анк, анкх — египетский крест.
 АНХ — Архив народного хозяйства.
 АНХ- — АзИНЕФТЕХИМ. В маркировке например: АНХ-670.